Pailly kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Pailly, Yonne, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Schweiz 

 Pailly, Vaud, ort och kommun,